This Is the Night steht für:

 This Is the Night (Film), US-amerikanische Tragikomödie von James DeMonaco (2021)
 This Is the Night, Originaltitel des US-amerikanischen Filmes Madame verliert ihr Kleid von Frank Tuttle (1932)
 This Is the Night (Clay-Aiken-Lied), Lied von Clay Aiken (2003)
 This Is the Night (Kurt-Calleja-Lied), Lied von Kurt Calleja (2012)